Tenisový turnaj WTA Porsche Tennis Grand Prix 2012 se konal ve dnech 23. až 29. dubna v německém Stuttgartu. Hrál se v hale Porsche-Arena na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA Premier Tournaments. Odměny činily 740 000 USD a vítězka obdržela jako bonus Porsche 911 Carrera.

Poprvé od Wimbledonu 2009 postoupily do semifinále dvouhry první čtyři hráčky světového žebříčku WTA. Vítězkou se stala turnajová dvojka Ruska Maria Šarapovová.

Dvouhra

Nasazení hráček 
První čtyři nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
  Viktoria Azarenková (finále)
  Maria Šarapovová (vítězka)
  Petra Kvitová (semifinále)
  Agnieszka Radwańska (semifinále)
  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Li Na (čtvrtfinále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do turnaje:
  Kristina Barroisová
  Mona Barthelová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Gréta Arnová
  Iveta Benešová
  Anna Čakvetadzeová
  Alizé Cornetová
  Akgul Amanmuradovová – jako šťastná poražená
  Kateryna Bondarenková – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
  Daniela Hantuchová
  Sabine Lisická
  Flavia Pennettaová (zranění zápěstí)
  Věra Zvonarevová

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Flavia Pennettaová (odstpupily)
  Pcheng Šuaj /  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová ''(1. kolo)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (vítězky)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2012
WTA Tour 2012